Het ATP-toernooi van Tampa 1992 (officieel: Tampa Open) werd van 13 tot en met 19 april gespeeld in de Amerikaanse stad Tampa. De wedstrijden werden gespeeld op outdoor gravelbanen van de Harbour Island Athletic Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Tampa
ATP-toernooi van Tampa